Адахим Нифталиев (; 28 мая 1976) — азербайджанский футболист, левый защитник. Выступал за сборную Азербайджана.

Биография 
Начал выступать на взрослом уровне в 16-летнем возрасте, в первом сезоне независимого чемпионата Азербайджана за клуб «Кюр» (позднее — «Кюр-Нур») из Мингечевира. В этом клубе провёл пять сезонов и дважды становился финалистом Кубка Азербайджана (1992, 1995).

В 1996 году перешёл в бакинский «Нефтчи», однако в ходе сезона перешёл в армейский клуб ОИК, где провёл два года. С 1999 года снова играл за «Нефтчи», в его составе становился чемпионом Азербайджана 1996/97, серебряным призёром 2000/01, бронзовым призёром 1998/99, 1999/00, 2001/02, обладателем Кубка страны 1998/99 и 2001/02, финалистом в сезоне 2000/01.

В начале 2000-х годов некоторое время играл в Иране. Затем выступал за агдамский «Карабах» (бронзовый призёр сезона 2003/04) и «Хазар-Ленкорань» (чемпион и обладатель Кубка 2006/07, серебряный призёр 2004/05). В последние годы карьеры играл за клубы «Гянджларбирлийи», «Масаллы», «Бакылы», занимавшие места в нижней части таблицы. После вылета «Бакылы» из высшего дивизиона продолжал играть за клуб в первой лиге, а завершил карьеру в другой команде первой лиги, «Гала».

Всего в высшем дивизионе Азербайджана сыграл 303 матча, забил один гол. По состоянию на 2019 год, входит в топ-20 игроков по числу сыгранных матчей в лиге за всю историю.

Свой дебютный матч за национальную сборную Азербайджана сыграл 18 августа 1999 года против Узбекистана. Всего в 1999—2003 годах сыграл 21 матч за сборную (по другим данным, 22 или 19 официальных матчей). В одной игре был капитаном команды.

После окончания игровой карьеры работал тренером детских команд «Нефтчи».

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Футболисты Азербайджана
Игроки сборной Азербайджана по футболу
Игроки ФК «Энергетик» Мингечаур
Игроки ФК «Нефтчи» Баку
Игроки ФК МОИК
Игроки ФК «Карабах» Агдам
Игроки ФК «Хазар-Ленкорань»
Игроки ФК «Гянджларбирлийи»
Игроки ФК «Масаллы»
Игроки ФК «Бакылы»